Fyra fartyg inom USA:s flotta har burit namnet USS Iowa efter delstaten Iowa:

 En monitor, ursprungligen kallad Ammonoosuc som aldrig sattes i tjänst. Döptes om till Iowa innan den såldes.
  – ett slagskepp som tjänstgjorde under det spansk-amerikanska kriget
  – ett slagskepp av South Dakota-klass (1920) vars konstruktion redan var påbörjad, då den avbröts av Washington Naval Treaty
  – var ett slagskepp av Iowa-klass som tjänstgjorde under andra världskriget och Koreakriget. Sjösatt	27 augusti 1942. Fartyget var i tjänst under flera omgångar under 1900-talet till det slutligen ströks ur flottans register 2006.
  – En ubåt av Virginia-klass som för närvarande är under konstruktion.

Anmärkningar 

Namn på amerikanska örlogsfartyg